Капнинский — русская фамилия. Известные носители:

 Богдан Капнинский — атаман донского казачества.
 Капнинский, Владимир Васильевич (1923—2006) — детский писатель, сценарист и художник.
 Капнинский, Алексей Владимирович (род. 1960) — художник-иллюстратор, автор комиксов, аниматор.